Sechelariu este un nume de familie:
 Dumitru Sechelariu, fost primar al municipiului Bacău
 Doru Sechelariu, pilot de curse român, fiul lui Dumitru Sechelariu
 Sergiu Sechelariu, senator român (ales în județul Bacău)

Vezi și 
 Sachelarie
 Sachelar

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă
Nume de familie ocupaționale